Dead peut signifier :
 Mort en anglais ;

Musique 

 Dead Cities et Punk's Not Dead sont des chansons du groupe de punk rock britannique the Exploited, sur l'album Punks Not Dead (1981) ;
 Wake Up Dead est une chanson du groupe de metal Megadeth, sur l'album Peace Sells... but Who's Buying? (1986) ;
 Dead est une chanson du groupe de grindcore britannique Napalm Death, sur l'album From Enslavement to Obliteration (1988) ;
 Dead est une chanson du groupe de rock alternatif américain des Pixies, sur l'album Doolittle (1989) ;
 Dead est une chanson du groupe de pop et rock alternatif américain They Might Be Giants, sur l'album Flood (1990) ;
 I'll Sleep When I'm Dead est une chanson du groupe de rock Bon Jovi, sur l'album Keep the Faith (1992) ;
 Wake Up Dead Man est une chanson du groupe de rock U2 sur l'album Pop (1997) ;
 Dead est une chanson du groupe de metal Korn, sur l'album Issues (1999) ;
 Dead est une chanson du groupe de death metal mélodique finlandais Norther sur l'album Mirror of Madness (2003) ;
 Dead (2018), chanson de Madison Beer.

 Cinéma et télévision, jeux vidéo et multimédia 

 
 
 

 Divers 
 Dead'' était le pseudonyme de Per Yngve Ohlin, chanteur de Mayhem qui se suicida en 1991.
 Dead Kennedys, un groupe de musique de punk hardcore américain.

Voir aussi 

 
 Liste de morts insolites